Grotto steht für:

 Grotto, Bezeichnung in der italienischen Schweiz für ein rustikales Lokal mit überwiegend im Freien stattfindenden Restaurationsbetrieb
 Grotto-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Grotto Island, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis